City of Stars peut faire référence à :
 City of Stars, une chanson de la bande originale du film La La Land ;
 La Cité des étoiles, un roman de Mary Hoffman.

Homonymie de titre